Az összes LEGO-játék alapján készült film és sorozat listája.

Mozifilmek

DVD Filmek

Sorozatok

Különkiadások

LEGO Marvel Avengers

LEGOLAND-filmek

LEGO CITY

LEGO CITY Rövidfilmek

Összeállítások

LEGO Star Wars Rövidfilmek

Összeállítások

Jegyzetek

Források 

 
 
 
 
 
 
 
  
  hivatalos oldala 
 
 
 Lego Friends: Irány a színpad a Provideo Kft. honlapján 
 Lego Friends: Irány a színpad a Minimax honlapján 
 Lego Friends: Irány a színpad a Zap2it honlapján 
 Lego Friends: Irány a színpad a Fernsehserien honlapján 

 
 
 
 

Lego
Lego
Lego-sorozatok
Lego-filmek
Lego-mozifilmek